Pyrgostroma är ett släkte av svampar. Pyrgostroma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrgostroma